Ю́рий Парфёнов: Парфёнов, Юрий Александрович (1924—2014) — советский спортивный функционер.
 Парфёнов, Юрий Васильевич (род. 1946) — российский джазовый музыкант и композитор.